Le terme bureau virtuel est un terme informatique qui correspond à la traduction commune des termes anglais suivants :
 virtual office, voir bureau virtuel (travail) ;
 virtual desktop, voir bureau virtuel (interface graphique) ;
 virtual desktop, voir desktop as a service.